Frabosa Soprana – comune italiano in provincia di Cuneo.
Frabosa Sottana – comune italiano in provincia di Cuneo.